Madras har flere betydninger:

 Madras – en del af en seng.
 Chennai – en indisk by, der tidligere kaldtes Madras.